Il Torneo di Viareggio 1956 è stata l'ottava edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato lo Sparta Praga seconda squadra straniera ad aggiudicarsi il torneo nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 5 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 12, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  Deportivo Madrid -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Tabellone del torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1956
Torneo di Viareggio